Renault – francuskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, producent samochodów osobowych marki Renault
 Renault Trucks – francuskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, część koncernu Volvo, producent samochodów ciężarowych marki Renault
 Renault F1 – francuski zespół i konstruktor Formuły 1 uczestniczący w wyścigach Grand Prix w sezonach 1977-1985, 2002-2011 i 2016-2020

Biografie:
 Fernand Renault (1865–1909) – francuski przemysłowiec, współzałożyciel przedsiębiorstwa Renault
 Louis Renault (1843–1918) – francuski prawnik
 Louis Renault (1877–1944) – francuski przemysłowiec, współzałożyciel przedsiębiorstwa Renault
 Marcel Renault (1872–1903) – francuski kierowca wyścigowy i przemysłowiec, współzałożyciel przedsiębiorstwa Renault
 Mary Renault (1905–1983) – angielska pisarka

Zobacz też